Csaba Szigeti – cantante, pianista e compositrice ungherese
 Joseph Szigeti – violinista ungherese
 Oszkár Szigeti – calciatore ungherese, difensore